Шорт () — английская фамилия. Известные носители:

  (род. 1939) — американский военный деятель, директор Агентства оборонных информационных систем (1991—1994).
  (1882—1938) — британский политический и общественный деятель, член Палаты общин (1918—1931, 1935—1938), председатель Всеобщей федерации профсоюзов (1922—1924).
  (более известна как Энни Росс; 1930—2020) — британская и американская джазовая певица и актриса.
 Шорт, Апенера (1916—2011) — представитель королевы Великобритании на Островах Кука (1990—2000).
 Шорт, Антрим (1900—1972) — американский актёр и продюсер, брат Гертруды Шорт.
  (1888—1949) — австралийский предприниматель и политик, лорд-мэр Аделаиды (1949).
  (род. 1977) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Каролина Пантерз».
  (род. 1991) — южноафриканский регбист, полуфиналист Кубка Карри в составе клуба «Блю Буллс» (2014).
  (1864—1937) — член Палаты общин Канады (1925—1935).
 Шорт, Гертруда (1902—1968) — американская актриса, сестра Антрима Шорта.
  (род. 1962) — политический и общественный деятель Фолклендских Островов, председатель Союза наёмных рабочих.
  (род. 1990) — австралийский крикетчик, обладатель Однодневного кубка в составе команды штата Западная Австралия (2018, 2020, 2022).
  (род. 1996) — игрок в австралийский футбол, чемпион Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд» (2019, 2020).
  (род. 1997) — американский актёр, лауреат премии Kids’ Choice Awards в категории «Любимый телеактёр» (2012).
 Шорт, Джеймс:
  (1710—1768) — британский математик и инженер-оптик, сооснователь Общества поддержки искусства, производства и торговли, член Королевского общества (с 1737).
  (1924—2018) — президент Американской социологической ассоциации (1984).
  (род. 1936) — австралийский политик, член Палаты представителей (1975—1980) и Сената (1984—1997).
  (род. 1989) — британский регбист, чемпион Премьер-лиги Англии в составе клубов «Сэрасинс» (2011) и «Эксетер Чифс» (2017).
  (род. 1978) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Филадельфия Иглз».
 Шорт, Джин (1953—2016) — американский баскетболист.
 Шорт, Джон:
  (1836—1886) — канадский фермер и политик, член Палаты общин (1875—1878).
 Шорт, Джек (1928—1976) — английский футболист.
 Шорт, Джордж (род. 1941) — канадский легкоатлет.
  (1903—1982) — член Палаты представителей США от штата Северная Дакота (1959—1965).
 Шорт, Дороти (1915—1963) — американская актриса.
  (1898—1979) — член Палаты представителей США от штата Миссури (1929—1931, 1935—1957).
  (род. 1995) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Детройт Тайгерс».
  (род. 1989) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Каролина Пэнтерс» (2016).
 Шорт, Кевин:
  — начальник Сил обороны Новой Зеландии (с 2018).
  (род. 1963) — американский математик, лауреат премии «Грэмми» за исторический альбом (2007).
  — американский оперный певец, победитель прослушиваний Национального совета Метрополитен-оперы (1989).
 Шорт, Кевин — британский боксёр, чемпион Англии в полусреднем весе (1994).
  (род. 1973) — канадский хоккеист, игрок клубов Британской хоккейной суперлиги «Шеффилд Стилерс» и «Манчестер Шторм».
  (1927—2014) — австралийский англиканский священник, епископ Сил обороны Австралии (1979—1989).
  (род. 1986) — австралийская крикетчица, чемпионка Лиги Big Bash в составе клуба «Брисбен Хит» (2019, 2020).
  (род. 1946) — британский политик, министр по международному развитию (1997—2003), член Палаты общин (1983—2010).
  (1910—1977) — американская поэтесса и педагог.
 Шорт, Коламбус (род. 1982) — американский актёр.
  (род. 1968) — британский футболист, обладатель Кубка Футбольной лиги в составе клуба «Блэкберн Роверс» (2002).
 Шорт, Кристиан:
  (род. 1970) — британский футболист, обладатель Англо-итальянского кубка в составе клуба «Ноттс Каунти» (1995).
  (род. 1970) — ирландский регбист, игрок турнира «Топ 14» в составе клубов «Лион» и «Брив».
  (1937—1991) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Филадельфия Филлис».
  (род. 1958) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Денвер Бронкос» и «Тампа-Бэй Бакканирс».
  (род. 1956) — член Палаты представителей Австралии (2001).
  (наст. имя — Фредерик Гидден; 1908—1975) — американский писатель, автор романов в жанре вестерн, лауреат премии «Всадник» Ассоциации авторов вестернов Америки (1969).
  (род. 1953) — британский инженер по телекоммуникациям, президент Института инжиниринга и технологий (2011—2012).
  (род. 1966/1967) — австралийский англиканский священник, Диоцез Канберры и Гоулберна (с 2019).
 Шорт, Мартин (род. 1950) — канадский актёр, комик, сценарист, певец и продюсер.
  (род. 1995) — австралийский регбист, полуфиналист турнира «Супер Регби» в составе клуба «Уаратаз» (2018).
  (род. 1995) — австралийский крикетчик, обладатель Однодневного кубка и «Шеффилдского щита» в составе команды штата Виктория (2019).
 Шорт, Найджел (1965) — английский шахматист, гроссмейстер.
  (род. 1985) — британский и американский футболист, полуфиналист Открытого кубка США в составе клуба «Рочестер Райнос» (2009).
  (1802—1883) — австралийский англиканский священник, первый епископ Аделаиды (1847—1882).
  (1883—1969) — британский авиаконструктор, член Международного зала славы авиации и космонавтики (вместе с братом Юстасом; с 1998).
  (1859—1941) — австралийский полицейский, комиссар полиции штата Квинсленд (1921—1925).
  (род. 1957) — американский баскетболист, игрок клубов НБА «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Джерси Нетс».
 Шорт, Питер:
  (1944—1984) — американский футболист, чемпион Североамериканской футбольной лиги в составе клуба «Рочестер Лансерс» (1970).
  (род. 1948) — канадский протестантский священник, модератор Объединённой церкви Канады (2003—2006).
  (род. 1976) — канадский игрок в хоккей на траве, чемпион Панамериканских игр (2007), брат Роба Шорта.
  (род. 1979) — британский регбист, полуфиналист Премьер-лиги Англии в составе клуба «Бат» (2009).
  (род. 1969) — австралийский легкоатлет, бронзовый медалист Паралимпийских игр в толкании ядра в классе F11/12 (2012).
  (ур. Гилл; 1919—2003) — британский политик, член Палаты общин (1964—1987).
 Шорт, Ричард:
  (1841—1919) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национального музея Уэльса.
  (род. 1972) — американский бейсболист и тренер, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Вашингтон Нэшионалс».
  (род. 1972) — канадский игрок в хоккей на траве и тренер, чемпион Панамериканских игр (1999, 2007) и Панамериканского кубка (2009), главный тренер женской национальной сборной (с 2021), брат Питера Шорта (род. 1976).
 Шорт, Роберт:
  (1917—1982) — американский предприниматель, владелец клуба Главной лиги бейсбола «Техас Рейнджерс» («Вашингтон Сенаторс») (1968—1974).
  (1924—2005) — американский певец и пианист кабаре, номинант на премии «Грэмми» за приложение к альбому (1970), джазовый вокальный альбом (1994) и традиционный вокальный поп-альбом (1993, 2000).
  (1944—2003) — посол Великобритании в Болгарии (1994—1998).
  (род. 1968) — британская бегунья, чемпионка Великобритании по бегу на 100 м (1990).
  (род. 1954) — американский хоккеист, игрок клубов НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» и «Детройт Ред Уингз».
  (род. 2003) — австралийский пловец, чемпион Игр Содружества по плаванию на 1500 м вольным стилем (2022).
 Шорт, Томас:
 Шорт, Томас (? — 1772) — английский медик, бальнеолог, исследователь чая.
  (1790—1872) — англиканский священник, епископ Содора и Мэна (1841—1846) и Сент-Асафа (1846—1870).
 Шорт, Уильям:
 Шорт, Уильям (1759—1849) — посол США во Франции (1790—1792).
  (1866—1926) — канадский политик, мэр Эдмонтона (1901—1904, 1912—1913).
  (1884—1916) — британский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в битве на Сомме (1916).
 Шорт, Билл (1937—2022) — американский бейсболист.
  (род. 1945) — тринидадский бегун, серебряный медалист Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в эстафете 4×100 м (1966).
 Шорт, Уолтер:
  (1832—1910) — британский гребец и педагог, обладатель Большого кубка вызова Королевской регаты Хенли (1852, 1853).
 Шорт, Уолтер (1880—1949) — американский военный деятель.
 Шорт, Филип:
  (род. 1945) — британский журналист и биограф.
 Шорт, Филип (1960—2018) — ирландский шахматист.
  (1857—1945) — британский гравёр, магистр Гильдии работников искусства (1901), президент Королевского общества художников-гравёров (1910—1938).
  (1877—1956) — американский театральный актёр и режиссёр, лауреат премии Дональдсона за режиссуру мюзикла (1944).
 Шорт, Чарльз:
  (1794—1863) — американский ботаник, член Американской академии искусств и наук (с 1855).
  (род. 1955) — британский архитектор, президент колледжа Клэр Холл Кембриджского университета (с 2020).
  (1919—1984) — американский спортивный функционер, генеральный менеджер клуба Главной лиги бейсбола «Чикаго Уайт Сокс» (1961—1970).
 Шорт, Эдвард:
  (1806—1871) — британский судья и политик, депутат Законодательного собрания Парламента провинции Канада (1851—1854).
  (1912—2012) — лидер Палаты общин Великобритании и лорд-председатель Совета (1974—1976).
 Шорт, Элизабет (1924—1947) — жертва нераскрытого убийства в Лос-Анджелесе (США), известная как «Чёрная Георгина».
  (род. 1943) — ганский юрист, комиссар по правам человека и административному правосудию (1993—2010).
  (род. 1991) — британский регбист, игрок Премьер-лиги Англии в составе клуба «Вустер Уорриорз».

См. также 
 Too Short (Ту Шорт; Тодд Энтони Шоу; род. 1966) — американский рэпер.
  (род. 1967) — ирландский актёр, комик, лауреат Ирландской премии в области кино и телевидения (2008) и кинопремии газеты Evening Standard (2009).
 Шорт-стоп
 Шорт-трек
 Продажа без покрытия

Примечания